-{II}- Разред група „Сава” Београдског лоптачког подсавеза у сезони 1931/32. бројао је 8 клубова.Виши степен такмичења је -{I}-  Разред , нижи ранг -{III}- Разред Београдског лоптачког подсавеза.

Клубови 									
									
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 39%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|									
									
|- style="background:#FFFFFF;"									
|style="text-align: center" |1. ЧукаричкиБеоград									
									
|style="text-align: center" |2. СлавијаБеоград									
									
|style="text-align: center" |3. РадничкиБеоград									
									
|style="text-align: center" |4. ОлимпијаБеоград									

|- style="background:#FFFFFF;"								
|style="text-align: center"|5. ПалилулацБеоград									
									
|style="text-align: center" |6. ГвожђарБеоград			
									
|style="text-align: center" |7. УскокБеоград

|style="text-align: center"|8. ХајдукБеоград			
|}

Резултати							

{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"|  2. августа 1931. 
|-
|style="width:20em;"|Ускок — Гвожђар||style="text-align:center; width:2em;"| 0:6
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 9. августа 1931. 	
|-
|Ускок — Раднички (поништено!)||style="text-align:center;"| 6:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Олимпија||style="text-align:center;"| 5:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 16. августа 1931. 	
|-					
|Славија — Раднички||style="text-align:center;"| 1:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Ускок||style="text-align:center;"| 5:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 23. августа 1931. 	
|-
|Раднички — Палилулац||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Гвожђар||style="text-align:center;"| 2:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 30. августа 1931. 	
|-
|Раднички — Хајдук||style="text-align:center;"| 3:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Ускок||style="text-align:center;"| 2:0
|-
|Чукарички — Славија||style="text-align:center;"| 3:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |6. септембра 1931.	
|-
|Хајдук — Палилулац||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Раднички||style="text-align:center;"| 2:3
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |13. септембра 1931.	
|-	
|Славија — Гвожђар||style="text-align:center;"| 1:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Хајдук||style="text-align:center;"| 1:0
|-
|Палилулац — Олимпија||style="text-align:center;"| 5:5
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |20. септембра 1931.	
|-
|Гвожђар — Хајдук||style="text-align:center;"| 1:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Палилулац||style="text-align:center;"| 2:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |27. септембра 1931.	
|-
|Хајдук — Славија||style="text-align:center;"| 3:4
|- bgcolor= C0FFC0
|Раднички — Гвожђар||style="text-align:center;"| 1:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |4. октобра 1931.	
|-
|Хајдук — Олимпија||style="text-align:center;"| 0:2
|-			
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |11. октобра 1931.	
|-
|Ускок — Славија  (завршено 2:0)||style="text-align:center;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Гвожђар — Олимпија||style="text-align:center;"| 1:5
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |18. октобра 1931.	
|-
|Ускок — Олимпија||style="text-align:center;"| 2:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |25. октобра 1931.	
|-
|Раднички — Олимпија||style="text-align:center;"| 2:4
|- bgcolor= C0FFC0
|Гвожђар — Палилулац ||style="text-align:center;"| 3:0
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |1. новембра 1931.	
|-
|Хајдук — Ускок||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац —- Славија||style="text-align:center;"| 3:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |15. новембра 1931.	
|-
|Ускок — Раднички (нова!)||style="text-align:center;"| 1:3
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |22. новембра 1931.	
|-
|Олимпија — Славија||style="text-align:center;"| 3:0
|}

 	
| valign="top"|
{|
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="width:21.2em; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"| П Р О Л Е Ћ Е
|}
			
{| cellpadding="2" cellspacing="1" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"

|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |   28. фебруара 1932. 
|-
|style="width:20em;"|Ускок — Палилулац||style="text-align:center; width:2em;"| 0:1
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 6. марта 1932. 
|-
|Палилулац  — Раднички||style="text-align:center;"| 0:0
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 13. марта 1932. 	
|-
|Славија — Палилулац ||style="text-align:center;"| 0:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 3. априла 1932. 	
|-
|Раднички — Чукарички||style="text-align:center;"| 0:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Олимпија — Хајдук||style="text-align:center;"| 0:3
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 10. априла 1932. 	
|-
|Гвожђар — Чукарички||style="text-align:center;"| 2:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Олимпија — Ускок||style="text-align:center;"| 1:3
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |24. априла 1932.	
|-
|Раднички — Ускок||style="text-align:center;"| 7:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Чукарички||style="text-align:center;"| 2:4
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |1. маја 1932.	
|-
|Славија — Чукарички||style="text-align:center;"| 2:1
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |8. маја 1932.	
|-
|Ускок — Хајдук||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Олимпија — Чукарички||style="text-align:center;"| 0:3
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |15. маја 1932.	
|-
|Гвожђар — Раднички||style="text-align:center;"| 1:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Хајдук — Чукарички||style="text-align:center;"| 2:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |22. маја 1932.
|-
|Раднички — Славија||style="text-align:center;"| 4:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Хајдук — Гвожђар||style="text-align:center;"| 1:4
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |29. маја 1932.	
|-
|Палилулац — Гвожђар||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Олимпија — Раднички||style="text-align:center;"| 0:4
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |5. јуна 1932.	
|-
|Олимпија — Палилулац||style="text-align:center;"| 3:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Гвожђар — Славија||style="text-align:center;"| 0:0
|-
|Ускок — Чукарички||style="text-align:center;"| 1:1
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |12. јуна 1932.	
|-
|Славија — Ускок||style="text-align:center;"| 3:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Олимпија — Гвожђар||style="text-align:center;"| 1:1
|-
|Палилулац — Раднички (нова!)||style="text-align:center;"| 3:3
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |19. јуна 1932.	
|-
|Славија — Хајдук||style="text-align:center;"| 3:0
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |26. јуна 1932.	
|-
|Гвожђар — Ускок||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Хајдук — Раднички||style="text-align:center;"| 0:3
|-
|Славија — Олимпија||style="text-align:center;"| 3:1
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |3. јула 1932.	
|-
|Палилулац —Хајдук||style="text-align:center;"| 3:4
|}				
									
|}
{| align=left cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"									
!align="left" style="width:1em;"|#!! style="text-align: left" | Екипе Домаћини!!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|						
									
|- 									
|1|| style="text-align: left" | Чукарички Београд 									
|style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|3:2||style="background: #FFE4E1;"|2:3||style="background: #C0FFC0;"|5:1									
|style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #C0FFC0;"|5:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0
									
|- !  style="background: #F9F9F9;"									
|2|| style="text-align: left"| Славија  Београд 									
|style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #FFE4E1;"|1:3||style="background: #C0FFC0;"|3:1									
|style="background: #FFFACD;"|0:0||style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #C0FFC0;"|3:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0		
  									
|-									
|3|| style="text-align: left" | Раднички Београд 									
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |2:4									
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;"|7:2||style="background: #FFFACD;" |3:3				
									
|-! style="background:#F9F9F9;"									
|4|| style="text-align: left" | Олимпија  Београд									
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #dcdbd6;" |XXX									
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;"|1:3||style="background: #FFE4E1;" |0:3			
  									
|-									
|5|| style="text-align: left" | Палилулац Београд 									
|style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #FFFACD;" |5:5									
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #FFE4E1;" |3:4
 									
|-! style="background:#F9F9F9;"									
|6|| style="text-align: left" | Гвожђар  Београд 									
|style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |1:5									
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0
									
|-! style="background:#F9F9F9;"									
|7|| style="text-align: left" | Ускок  Београд 									
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFFACD;" |2:2									
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:6||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1		
									
|-! style="background:#F9F9F9;"									
|8|| style="text-align: left" | Хајдук  Београд 									
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |3:4||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |0:2									
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX
									
|}									
									
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 									
|| ||  ||  									
|}

Статистика

Табела 									
									
{| align=left colspan=2 style="width:36em; margin: 1em 1em 1em 0; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"									
|- bgcolor= #dcdbd6  align=center									
|bgcolor= #dcdbd6|									
| align=left| Клуб									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|align=center style="width:2em;"|							
|style="width:2em;"|									
|- align=center bgcolor=#C0FFC0
||| align=left | Чукарички, Београд||14||10||1||3||33||19||1,737||
|- align=center bgcolor=#C0FFC0							
||| align=left | Раднички, Београд||14||9||3||2||40||21||1,905||
|- align=center bgcolor=#C0FFC0							
||| align=left | Славија, Београд||14||7||2||5||25||23||1,087||
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9	 							
|4.|| align=left | Гвожђар, Београд||14||5||4||5||24||18||1,333||14
|- align=center									
|5.|| align=left | Олимпија, Београд||14||5||3||6||28||33||0,848||13
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9								
|6.|| align=left | Хајдук, Београд||14||5||1||8||22||27||0,815||11
|- align=center									
|7.|| align=left | Палилулац, Београд||14||3||4||7||24||31||0,774||10
|-  align=center bgcolor=#f9f9f9 									
|8.|| align=left | Ускок, Београд||14||2||2||10||16||40||0,400||6
|-  align=center bgcolor=#f9f9f9									
| colspan="10"|									
|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 									
 ФУДБАЛСКА ТАКМИЧЕЊА ЈУЖНИХ СЛОВЕНА 1873-1941									
 exyufudbal									
									
 Списак фудбалских клубова у Србији									
									
	

Фудбал у 1931.
Фудбал у 1932.
Фудбал у Београду